

Aziende
La Pavoni – azienda italiana produttrice di macchine da caffè

Cinema
I pavoni – film del 1994 diretto da Luciano Manuzzi

Persone
Antonio Pavoni – presbitero italiano
Benito Pavoni – politico italiano
Franco Pavoni – calciatore e allenatore di calcio italiano
Giovanni Pavoni – calciatore italiano
Giovanni Pavoni – avvocato e politico italiano
José Luis Pavoni – calciatore argentino
Lodovico Pavoni – presbitero italiano
Pier Ludovico Pavoni – direttore della fotografia, regista e produttore cinematografico italiano
Pierfrancesco Pavoni – atleta italiano
Ricardo Pavoni – calciatore uruguaiano
Roberto Pavoni – nuotatore britannico

Pagine correlate
Pavone (disambigua)